Niehenck ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Balthasar Niehenck (1680–1738), deutscher Theologe und Pfarrer